Möschbach ist ein Gewässername:

 Möschbach (Lüssel), rechter Zufluss vom Meltingerberg der Lüssel in Unterbeinwil, Gemeinde Beinwil, Bezirk Thierstein, Kanton Solothurn
 Möschbach, Name des Oberlaufs vom Steinplan des Mitterbach (Mur), rechter Zufluss der Mur gegenüber Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark
 Möschbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins in Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen